Sita Vermeulen, een Nederlandse zangeres en presentatrice
Sita (godin), de Indiase aard- en vruchtbaarheidsgodin
SITA (afvalverwerking), een internationaal bedrijf voor afvalverwerking
SITA (Zwitserland), een Zwitserse multinational, gespecialiseerd in het leveren van IT-diensten aan de luchtvaartindustrie
Sita (bromfiets), een bromfiets
Sita (Nusa Laut), een plaats op het Indonesische eiland Nusa Laut